

Cinema
Drown – film del 2015 diretto da Dean Francis

Musica
Drown – singolo del gruppo musicale The Smashing Pumpkins del 1992
Drown – singolo del gruppo musicale Bring Me the Horizon del 2014
Drown – singolo di Tate McRae del 2018